

Гарбутовиці — село в гміні Сулковіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Гарбутовиці — село в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства